Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Édouard Roger-Vasselin che ha battuto in finale Roko Karanušić 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (secondo turno)
 Michael Ryderstedt (primo turno)
 Tomas Tenconi (secondo turno)
 Oliver Marach (primo turno)

 Simon Greul (semifinali)
 Roko Karanušić (finale)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Kristian Pless (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2005